Сутягино — название нескольких населённых пунктов:
 Сутягино — село в Ковылкинском районе Республики Мордовия.
 Сутягино — деревня в Киясовском районе Удмуртской Республики.